Portugal
Belver (Gavião) — freguesia
Belver (Carrazeda de Ansiães) — ex-freguesia

Vert também 
Bellver de Cerdanya — município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos